Orquestra Reial del Concertgebouw (del seu nom en neerlandès ConcertGebouwOrkest), orquestra simfònica amb seu al Concertgebouw d'Amsterdam (Països Baixos) 
 Coalició de Governs Ordenats, un dels bàndols en litigi de l'univers fictici dels videojocs Gears of War
 Complex generador d'oxigen, enzim que participa en l'oxidació de l'aigua durant la fase lluminosa de la fotosíntesi
 CGO també és el codi del COI de la República del Congo, estat de l'Àfrica